Flank (elektrisch), sterkst stijgende of dalende deel van een elektrisch signaal
 Flank (gymnastiek), element uit het turnen
 Flank (vesting), deel van een bastion dat aan de courtine grenst
 Flank (biologie), zijde van een dier
 Flank (militair), zijkant van een leger/legergroep
 Flank (berg), zijkant van een berg